Varga Szabolcs (1971)  zenész, énekes, gospel énekes, zeneszerző 
 Varga Szabolcs (1973) színművész
 Varga Szabolcs (1978) történész
 Varga Szabolcs (1995) labdarúgó
 Varga Szabolcs (?) énekes, Varga Miklós fia